Na Białorusi
 Pietkuny – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki
 Pietkuny – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie
 Pietkuny – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka